Квалификационный раунд в соревнованиях по спортивной гимнастики среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошёл 17 сентября. Приняли участие 97 спортсменки из 33 стран. В рамках этого раунда проходил отбор в финалы во всех дисциплинах, представленных на играх. В финал командных соревнований проходило 6 стран, набравших наибольшее количество баллов. Сумма рассчитывалась по результатам выступления четырёх лучших спортсменок на каждом снаряде. В индивидуальное многоборье прошло 36 спортсменок. Если какая-либо участница отказывалась от участия в финале её заменял следующая по набранным очкам спортсменка. В финалы индивидуальных соревнований проходило по 8 спортсменок, показавших лучший результат на этих снарядах.

В 2010 году Международный олимпийский комитет на заседании исполкома принял решение дисквалифицировать китайскую сборную в командном первенстве, поскольку в ходе расследования удалось выяснить, что китайской гимнастке Дун Фансяо во время Игр в Сиднее было всего 14 лет, а по правилам МОК к участию в Олимпийских играх допускаются спортсменки, достигшие 16-летнего возраста. В результате этого все результаты спортсменки были аннулированы.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный олимпийский отчёт